Diese Liste führt alle Bürgermeister der Stadt Topeka im US-Bundesstaat Kansas seit deren Gründung im Jahr 1854 auf.

Weblinks 
 Eintrag auf der Internetseite der Stadt Topeka
 Eintrag auf worldstatesmen.org

!
Topeka
Burgermeister Topeka